Wadim steht für:

 Wadim (Name), einen Vor- und Familiennamen
 Wadim (Lermontow), ein Romanfragment von Lermontow
 Wadim (Film), einen deutschen Dokumentarfilm